Biologie
 Eulalia (plant), geslacht uit de grassenfamilie
 Eulalia (worm), geslacht van borstelwormen

Personen
 Eulalia van Bourbon, Spaanse hertogin
 Eulalia van Mérida, heilige